Visions of Paradise (Rick Wakeman), een studioalbum van de Britse muzikant Rick Wakeman uit 1995
Visions of Paradise (Mick Jagger), een nummer van de Britse muzikant Mick Jagger uit 2002